Austropetaliidae — реликтовое семейство стрекоз (Aeshnoidea, Anisoptera). Южное полушарие. 11 видов, большая часть которых включена в международную Красную книгу МСОП.

Распространение 
Австралия, Аргентина и Чили.

Описание 
Длина 3—8 см. Усики личинок 7-члениковые, лапки 3-члениковые. Крылья с 5-8 красными или красно-коричневыми пятнами.

Группа была создана из некоторых архаичных членов семейства Neopetaliidae и возведена в статус семейства в 1994 году.

Классификация 
4 рода и 11 видов:

 Austropetaliinae Carle & Louton, 1994
  — 3 вида, Австралия
 Archipetaliinae Carle, 1996
  — 1 вид, Тасмания
 
 Hypopetaliinae Carle, 1996
  — 1 вид, Чили
 
 Eurypetaliinae Carle, 1996
  — 6 видов, Аргентина и Чили

Примечания

Литература 
  (photograph of adult)

Ссылки 
 

 

Разнокрылые стрекозы
Семейства насекомых